«La caída de los gigantes» puede aludir a:
 La caída de los gigantes (2010), novela de Ken Follett.
 La caída de los gigantes (1764), boceto y fresco de Francisco Bayeu.
 La caída de los gigantes (1534), pintura de Giulio Romano.